Leckebusch ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Leckebusch (1930–2013), deutscher Rechtsanwalt
 Michael Leckebusch (1937–2000), deutscher Fernsehredakteur, Regisseur und Produzent
 Walter Leckebusch (1902–1981), deutscher Regisseur, Filmeditor und Filmproduzent